Денесково — название населённых пунктов:

Россия 
 Денесково — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Денесково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.